Ashley Leechin (nacida en 1993/1994) es una personalidad de las redes sociales y enfermera estadounidense conocida por su parecido con la cantante y compositora Taylor Swift.

Biografía 
Nació en 1993 o 1994. Comenzó a escuchar a la cantautora estadounidense Taylor Swift en 2006, cuando lanzó «Tim McGraw».Según Leechin, la gente notó por primera vez las similitudes entre su apariencia y la de Swift cuando tenía alrededor de 14 años.

En 2019, Leechin se graduó de la escuela de enfermería y se convirtió en enfermera registrada. Trabajó como enfermera de traumatología en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, donde vivió durante aproximadamente un año en 2020. Durante la pandemia de COVID-19, se sintió agotada, y descargó TikTok. Sus videos iniciales consistieron principalmente en contenido bajo el hashtag #momtok. Leechin se volvió viral por primera vez como doble de Swift después de que fanáticos de la cantante descubrieran un video de ella lavando ropa en 2021. Cuando los espectadores notaron su parecido con Swift, creó videos de humor usando los audios de la cantante. En un video viral, se vistió como Swift y fingió ir a Target, observando cómo los transeúntes exclamaban «Oh, Dios mío, es Taylor» mientras pasaba. Inicialmente, los fanáticos de Swift se divirtieron con las publicaciones de Leechin, especialmente después de que la propia Swift comentara en uno de los videos de Leechin, afirmando que su madre había hecho un comentario sobre su similitud con Swift. Sin embargo, las críticas contra Leechin pronto comenzaron a crecer; Leechin lucía con frecuencia el peinado y el color de labios de Swift, y con frecuencia publicaba videos en los que aludía a compartir el amor de Swift por los gatos y Grey's Anatomy.

La familia de Leechin se mudó a Utah, Estados Unidos, en 2021. Está casada y tiene dos hijos.

Referencias 

Influencers
Enfermeras de Estados Unidos
Tiktokers de Estados Unidos